Alessandro De Vitis – calciatore italiano
 Antonio De Vitis – calciatore italiano
 Antonio De Vitis – calciatore italiano
 Sergio De Vitis – militare e partigiano italiano